Суботник — представник релігійної течії в християнстві
 Суботник — більшовицька організована праця на благо суспільства у вільний від роботи час, у вихідні (як правило в суботу).
 Суботник — село, Автономна Республіка Крим, Джанкойський район

Див. також 
 Субота (значення)